Ricardo Rodríguez  – calciatore svizzero
 Ricardo Rodríguez  – tennista venezuelano
 Ricardo Rodríguez Álvarez  – calciatore spagnolo
 Ricardo Rodríguez de la Vega  – pilota automobilistico messicano
 Ricardo Rodríguez  – wrestler statunitense